Einwaller ist der Name von:

 Monika Einwaller (* 1976), österreichische Sportschützin
 Thomas Einwaller (* 1977), österreichischer Fußballschiedsrichter